Кабінда:
 Кабінда () — одна з провінцій республіки Ангола.
 Кабінда (Ангола) () — місто в Анголі, столиця провінції Кабінда.
 Кабінда (Демократична Республіка Конго) () — місто, адміністративний центр провінції Ломамі ДР Конго.